Jean Tiberghien (ur. 2 kwietnia 1995 w Pontarlier) – francuski biegacz narciarski, trzykrotny medalista mistrzostw świata juniorów oraz brązowy medalista mistrzostw świata młodzieżowców.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Jean Tiberghien pojawił się 3 grudnia 2011 roku w Bessans, gdzie w zawodach juniorskich zajął 39. miejsce w biegu na 10 km stylem klasycznym. W 2013 roku wystartował na olimpijskim festiwalu młodzieży Europy w Braszowie, gdzie był między innymi czwarty w biegu na 10 km stylem dowolnym i szósty na 7,6 km klasykiem. Na mistrzostwach świata juniorów w Val di Fiemme w 2014 roku zwyciężył w sprincie stylem dowolnym, a w sztafecie był drugi. Na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata juniorów w Ałmaty ponownie zdobył srebro w sztafecie. W 2016 roku wziął udział w mistrzostwach świata młodzieżowców w Râșnovie, gdzie zajął trzecie miejsce w sprincie stylem dowolnym. W  Pucharze Świata zadebiutował 10 grudnia w szwajcarskim Davos.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Tiberghien nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Bibliografia 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Francuscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1995
Ludzie urodzeni w Pontarlier